Aguilar de Segarra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aguilar de Segarra (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Aguilar de Segarra (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar